Auszug bezeichnet:

 Extraktion (Verfahrenstechnik), den Auszug bzw. die Lösung eines Wirkstoffes aus einem Stoffgemisch
 den arzneilichen Auszug bzw. Drogenextrakt, siehe Drogenauszug
 Exzerpt, eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten Gedanken eines bestehenden Textes
 Epitome
 Kontoauszug, ein Schriftstück, auf welchem alle Umsätze eines Bankkontos ersichtlich sind
 die Distanz von Filmebene und Objektivebene in einem Fotoapparat, siehe Kameraauszug
 die Altersklasse der jüngsten Wehrpflichtigen, siehe Auszug (Militär)
 Drehbuchauszug
 das dauerhafte Verlassen einer Wohnung, eines Hauses oder einer Gewerbeimmobilie
 bei einem Altaraufbau den oberen Bereich, siehe Altarauszug
 Festzug zum Auftakt eines Volksfestes (auch Umzug)
 Schubladenauszug, Möbelbeschlag

räumlich:
 Migration (Soziologie), den dauerhaften Wohnortswechsel einer Person oder Gruppe
 Auszug (Liturgie), das geordnete Verlassen des Gottesdienstraumes am Ende eines Gottesdienstes
 Auszug (Universitätsgeschichte), ein in früheren Zeiten in Universitätsstädten üblicher Protest
 an Teleskopschienenführungen montierte bewegliche Teile, die ausgefahren werden

Siehe auch: